Randy Jackson (honkballer) (1926-2019); een Amerikaans honkballer en speler van American football
 Randy Jackson (muziekproducent) (1956); een Amerikaans musicus, muziekproducent en televisiepersoonlijkheid, onder andere bekend als jurylid bij American Idol.
 Randy Jackson (The Jacksons) (1961); een Amerikaans zanger en musicus, lid van The Jacksons.